Ruskovce

  Village du district de Bánovce nad Bebravou, voir Ruskovce
  Village du district de Bánovce nad Bebravou, voir Ruskovce